

Localidades

Vidrà

Vidra (Alba)
Vidra (Ilfov)
Vidra (Vrancea)

Desambiguação